Smith Mills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Smith Mills (Kentucky)
 Smith Mills (Massachusetts)
 Smith Mills (New York)

Siehe auch:
 Smiths Mill